Joseph Morrow ist der Name folgender Personen:

* Joseph John Morrow, schottischer Staatsbeamter 

 Joseph Mathew Alexander Morrow (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler, siehe Joe Morrow